Le Grand Raid 2022, trente-quatrième édition du Grand Raid, a lieu du 20 octobre au 23 .

Cette édition propose des parcours légèrement modifiés en raison des incendies de novembre 2020 qui ont fragilisé les remparts du Maïdo.

Elle est remportée par le Français Beñat Marmissolle chez les hommes et par l'Américaine Courtney Dauwalter, seulement quatrième du classement général, chez les femmes.

Catégories de course 
Quatre courses sont proposées à l'ensemble des participants ; distance et dénivelé en 2021 :

 le Grand-Raid ou Diagonale des Fous -  et  de D+ 
 le Trail de Bourbon -  et  de D+ 
la Mascareignes -  et  de D+
le Zembrocal Trail - relais à 3 de  et  de D+

Vainqueurs

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Grand Raid

Grand Raid
Compétition de course à pied à La Réunion
2022 à La Réunion
Athlétisme en octobre 2022
Sport en France en octobre 2022